Niemcy:
 Hillesheim – miasto w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Vulkaneifel
 Hillesheim – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Mainz-Bingen
 Hillesheim – gmina związkowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Vulkaneifel

Osoby:
 Ludwig Hillesheim – niemiecki humanista